Matthew Stewart kan syfta på bland andra:

* Matthew Stewart, 2:e earl av Lennox (1460–1513), skotsk ädling
 Matthew Stewart, 4:e earl av Lennox (1516–1571), skotsk statsman
 Matthew Stewart (1717–1785), skotsk matematiker